

Ніколаєвка — село, Аненій-Нойський район
 Ніколаєвка — село, Глоденський район
 Ніколаєвка — село, Синжерейський район
 Ніколаєвка — село, Фалештський район
 Ніколаєвка — село, Флорештський район, комуна Кухурештій-де-Сус
 Ніколаєвка — село, Флорештський район, комуна Ніколаєвка

Ніколаєвка — село, Аршалинський район, Акмолинська область
 Ніколаєвка — село, район Беїмбета Майліна, Костанайська область
 Ніколаєвка — село, Бурабайський район, Акмолинська область
 Ніколаєвка — село, Єсільський район, Північноказахстанська область
 Ніколаєвка — село, Кизилжарський район, Північноказахстанська область
 Ніколаєвка — село, Осакаровський район, Карагандинська область

 Ніколаєвка — назва села Акжар до 1990-их років, Алакольський район, Алматинська область
 Ніколаєвка — назва частини села Жетиген до 1993 року, Ілійський район, Алматинська область
 Ніколаєвка — назва аулу Кентарлау до 1993 року, Жарминський район, Східноказахстанська область
 Ніколаєвка — назва села Интимак до 1990-их років, Сайрамський район, Туркестанська область
 Ніколаєвка — назва села Мойилди до 1990-их років, Курчумський район, Східноказахстанська область

Ніколаєвка — село, Александрово-Заводський район, Забайкальський край
 Ніколаєвка — село, Александровський район, Оренбурзька область
 Ніколаєвка — присілок, Альшеєвський район, Башкортостан
 Ніколаєвка — присілок, Аромашевський район, Тюменська область
 Ніколаєвка — присілок, Архангельський район, Башкортостан
 Ніколаєвка — село, Асекеєвський район, Оренбурзька область
 Ніколаєвка — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Ніколаєвка — село, Бакалинський район, Башкортостан
 Ніколаєвка — село, Бєлорєцький район, Башкортостан
 Ніколаєвка — село, Бірський район, Башкортостан
 Ніколаєвка — село, Благовіщенський район, Алтайський край
 Ніколаєвка — село, Благовіщенський район, Башкортостан
 Ніколаєвка — село, Бугурусланський район, Оренбурзька область
 Ніколаєвка — селище, Бугурусланський район, Оренбурзька область
 Ніколаєвка — присілок, Бураєвський район, Башкортостан
 Ніколаєвка — село, Великоберезниківський район, Мордовія
 Ніколаєвка — село, Дубьонський район, Мордовія
 Ніколаєвка — село, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Ніколаєвка — село, Локтівський район, Алтайський край
 Ніколаєвка — присілок, Лямбірський район, Мордовія
 Ніколаєвка — село, Михайловський район, Алтайський край
 Ніколаєвка — селище, Михайловський район, Алтайський край
 Ніколаєвка — село, Німецький національний район, Алтайський край
 Ніколаєвка — селище, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Ніколаєвка — село, Петропавловський район, Алтайський край
 Ніколаєвка — село, Поспєлихинський район, Алтайський край
 Ніколаєвка — село, Сарактаський район, Оренбурзька область
 Ніколаєвка — присілок, Сарактаський район, Оренбурзька область
 Ніколаєвка — смт, Саранський міський округ, Мордовія
 Ніколаєвка — смт, Смідовицький район, Єврейська автономна область
 Ніколаєвка — село, Сорочинський міський округ, Оренбурзька область
 Ніколаєвка — село, Старошайговський район, Мордовія
 Ніколаєвка — присілок, Стерлітамацький район, Башкортостан
 Ніколаєвка — село, Стерлітамацький район, Башкортостан
 Ніколаєвка — селище, Суєтський район, Алтайський край
 Ніколаєвка — село, Табунський район, Алтайський край
 Ніколаєвка — присілок, Темниковський район, Мордовія
 Ніколаєвка — присілок, Томський район, Томська область
 Ніколаєвка — село, Тоцький район, Оренбурзька область
 Ніколаєвка — село, Туймазинський район, Башкортостан
 Ніколаєвка — село, Тюльганський район, Оренбурзька область
 Ніколаєвка — село, Упоровський район, Тюменська область
 Ніколаєвка — присілок, Уфимський район, Башкортостан
 Ніколаєвка — присілок, Федоровський район, Башкортостан
 Ніколаєвка — присілок, Цілинний округ, Курганська область
 Ніколаєвка — село, Чебулинський округ, Кемеровська область
 Ніколаєвка — присілок, Чекмагушівський район, Башкортостан
 Ніколаєвка — село, Шарлицький район, Оренбурзька область
 Ніколаєвка — присілок, Шегарський район, Томська область
 Ніколаєвка — село, Щучанський район, Курганська область
 Ніколаєвка — залізнична станція Московської залізниці

Див. також 
 Велика Ніколаєвка
 Миколаївка
 Николаєвка
 Чуюнчі-Ніколаєвка